Брайнін — єврейське прізвище.

Відомі носії 

 Брайнін Абрам Лазарович (1880, в деяких джерелах 1877-після 1941) — оперний і камерний співак.
 Брайнін Агата Валеріївна (1973) — музичний педагог, автор методичних посібників.
 Брайнін Боб (?) — американський ді-джей (популярна радіостанція :en:WFMU).
 Брайнін Борис Львович (літ. псевдонім Зепп Естеррайхер, 1905–1996) — австрійсько-російський поет і перекладач.
 Брайнін Борис Нісонович (1939–2008) — російський поет-сатирик.
 Брайнін Валерій (Віллі) Борисович (1948) — російсько-німецький музикознавець, музичний менеджер, поет.
 Брайнін Володимир Єфимович (1951) — російський художник.
 Брайнін Грегуар (літ. псевдонім Moineau, 1933) — французький поет і філософ.
 Брайнін Давид (1905–1942) — французький художник та актор балету, загинув у Освенцимі.
 Брайнін Джером (Джеррі) (1916–2000) — американський композитор, автор пісні :en:The Night Has a Thousand Eyes (jazz standard) із однойменного кінофільму (1948).
 Брайнін Денні (?-?) — кіноактор, фільми «Екстро», «Йєнтл», «Вуличний хлопець» — «:en: Street Smart (1987 film)» й ін.
 Брайнін Елізабет (1949) — австрійський психоаналітик та вчений.
 Брайнін Зофья (Röhr-Brajnin, 1861–1937) — польсько-німецька оперна співачка.
 Брайнін Макс (1909–2002) — австрійсько-американський рекламний графік.
 Брайнін Михаель (1951) — австрійський вчений-нейролог.
 Брайнін Мойсей (?-?) — єврейський громадський діяч, почесний громадянин м. Риги, 1856 року звернувся до Александра II з проханням про відміну межа осілості для євреїв.
 Брайнін Норберт (1923–2005) — австрійсько-британський скрипаль, засновник квартету «Амадеус».
 Брайнін Пітер (?) — американський саксофоніст і джазовий композитор.
 Брайнін Реймонд (1910–2000) — російсько-американський художник і дизайнер.
 Брайнін Рувим (Реубен) (1862–1939) — єврейський публіцист і громадський діяч.
 Брайнін Симон (1854-?) — російсько-американський лікар та громадський діяч.
 Брайнін Теодор Абрамович (1905-?) — російський кіноактор.
 Брайнін Фріц (Фредерік) (1913–1992) — австрійсько-американський поет.
 Брайнін Харальд (1923–2006) — австрійський поет і письменник.
 Брайнін Яків Маркович (1899–1976) — український правознавець.
 Брайніна Берта Яківна (1902–1984) — радянський літературознавець.

Джерела 

Єврейські прізвища